Copa Newton är en fotbollsturnering mellan Argentinas och Uruguays herrlandslag som spelas i varierad frekvens sedan 1906. 27 turneringar har spelats från starten 1906 till 1976. Argentina är regerande titelhållare med 17 vinster gentemot Uruguays 10 vinster.

Turneringen donerades av presidenten i det argentinska fotbollsförbundet Nicanor Newton. Syftet med turneringen var att hjälpa minska barnfattigdomen i Argentina och Uruguay. Turneringssegrare avgörs genom en enskild match där segraren tar hem titeln. Vid oavgjort blir det gästande laget segrare.

Resultat

Poängtabell
Notera att poängtabellen räknar två poäng för vinst. Om en match slutade oavgjort tilldömdes segern till det gästande laget.

Matcher

Se även 
 Copa Lipton (Argentina mot Uruguay)
 Copa Roca (Argentina mot Brasilien)
 Copa Rio Branco (Brasilien mot Uruguay)

Källor

Webbkällor 
 

Nedlagda internationella fotbollstävlingar
Fotboll i Argentina
Fotboll i Uruguay
Relationer mellan Argentina och Uruguay
Återkommande sportevenemang med premiär 1906